Хён — обращение в корейском языке младшего брата к старшему.

Топонимы 
 Хён — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
 Хён, Август (1904—1982) — унтерштурмфюрер СС, служащий концлагеря Заксенхаузен.
 Хён, Альфред (1887—1945) — немецкий пианист.
 Хён, Вальтер (1880—1953) — немецкий музыкальный педагог.
 Хён, Иоганн (ум. 1693) — немецкий медальер.
 Хён Ён Мин (род. 1979) — южнокорейский футболист, полузащитник.
 Хён Бин (род. 1982) — южнокорейский актёр.
 Хён Ён Чхоль (род. 1949) — северокорейский военачальник.

См. также 
 Хён — обращение в корейском языке младшего брата к старшему.
 Хен
 Хон
 Хон Сон Нам (1929—2009) — северокорейский политический деятель.